Lorenzo Fioramonti – politico italiano
 Nelly Fioramonti – cantante italiana